Die Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 2009 in Kyōto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Kyōto